Carmignano – comune italiano in provincia di Prato
Carmignano di Brenta – comune italiano in provincia di Padova
Carmignano – frazione di Sant'Urbano in provincia di Padova
Carmignano – vino prodotto in Italia
Carmignano – monte presso il comune di Caiazzo in provincia di Caserta, teatro della Strage di Caiazzo per mano nazista